PCB — аббревиатура латиницей, имеющая множество значений:

Электроника:
 PCB () — печатная плата

Программное обеспечение:
  — редактор топологии печатных плат в составе пакета программ gEDA
 .PCB — расширение файла базы данных графического редактора печатных плат P-CAD PCB
 PCB () — блок управления процессом — структура данных в операционных системах
Вещества:
 Polychlorinated biphenyl — полихлорированные бифенилы

Организации:
 Partido Comunista Brasileiro — Бразильская коммунистическая партия

См. также 
  — аббревиатура кириллицей
 PSB — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура кириллицей
 ПЦБ — аббревиатура кириллицей